Dendi (volk)
 Dendi (taal)
 Dendi (vulkaan)
 Het Koninkrijk Dendi